А́ндерисен () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Андерисен, Вим (старший) (1903—1944) — нидерландский футболист.
 Андерисен, Вим (младший) (1931—2017) — нидерландский футболист.
 Андерисен, Хенк (1898—1980) — нидерландский футболист, старший брат Вима Андерисена (старшего).